WZ-132 (модификация танка Type 62 или WZ-131) — китайский лёгкий танк 1960-х годов. Заказ на разработку танка WZ-132 поставили в 1964 году. Разработка велась с учётом опыта WZ-131. В проектировании уделяли внимание усилению огневой мощи, и брони. До закрытия проекта в конце 60-х гг. было построено пару прототипов. Они были уничтожены в ходе испытаний ядерного оружия.

Модификации 
 WZ-132A— опытный.

 WZ-132-1 — предполагаемая модификация WZ-132A, танк не существовал.

Источники 
 Источник— https://wikiwarriors.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA_WZ-132